Il doppio del Mersin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Radu Albot e Denys Molčanov erano i detentori del titolo, ma Molchanov quest'anno non ha partecipato.

Albot ha fatto coppia con Oleksandr Nedovjesov, ma ha perso in finale contro Andreas Beck e Dominik Meffert 7–5, 3–6, [8–10].

Teste di serie

  James Cluskey /  Uladzimir Ihnacik (primo turno)
  Radu Albot /  Oleksandr Nedovjesov (finale)

  Alessandro Motti /  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Jan Mertl /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Mersin Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013